

Cinema 
 The House Next Door – film del 1914 diretto da Barry O'Neil
 The House Next Door – film del 2002 diretto da Joey Travolta

Letteratura 
 Accadde una sera (The House Next Door) – romanzo di Lionel White

Televisione 
 Il mistero della porta accanto (The House Next Door) – film per la televisione del 2006 diretto da Jeff Woolnough